

Patronymes 

 Nick Foligno (1987-), joueur de hockey sur glace canadien et américain ;
 Marcus Foligno (1991-), joueur de hockey sur glace canadien et américain ;
 Mike Foligno (1957-), joueur de hockey sur glace canadien.

Toponyme 
 Foligno est une ville de la province de Pérouse en Ombrie.